BNA kan verwijzen naar:
 Baseliensia Nomina Anatomica, een lijst anatomische begrippen (1895)
 Biblioteca Nacional Aruba (Nationale Bibliotheek van Aruba)
 BNA, de IATA-luchthavencode voor Nashville International Airport, een vliegveld in de Verenigde Staten
 Bond van Nederlandse Architecten, na 2013 Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
 Brits Noord-Amerika, de koloniën van het Verenigd Koninkrijk in Noord-Amerika sinds 1783
 British North America Act, wetgeving van het Verenigd Koninkrijk betreffende Canada van 1867 tot 1975